Geografia:
 Mason (Illinois)
 Mason (Nova Hampshire)
 Mason (Ohio)
 Mason (Tennessee)
 Mason (Texas)
 Mason (Virgínia de l'Oest)
 Mason (Wisconsin)
 Mason City, diversos indrets.
 Biografies:
 Mason Adams (1919 – 2005), actor estatunidenc.
 Desmond Mason (1977, Waxahachie, Texas), jugador de bàsquet estatunidenc.
 Herbert Louis Mason (Fond du Lac, Wisconsin, 1896 - 1994), professor i botànic estatunidenc.
 James Mason (1909, Huddersfield, Yorkshire - 1984, Lausana, Suïssa), actor de teatre i cinema anglès.
 Marie Mason Potts (Big Meadows, Califòrnia, 1895 - 1978), activista i escriptora maidu.
 Nick Mason (1944, Birmingham), bateria anglès
 Paul Mason (Leigh, 1960), periodista britànic
 Miscel·lània:
 Afer Mason i Slidell, incident diplomàtic internacional que va tenir lloc durant la Guerra Civil dels EUA.
 Legg Mason Tennis Classic, torneig de tennis professional que es disputa anualment.